John James Audubon Bridge ist der Name folgender Brücken in den Vereinigten Staaten:
 John James Audubon Bridge (Mississippi River), Schrägseilbrücke in Louisiana (2011)
 John James Audubon Bridge (Ohio River), Fachwerkbrücke zwischen Kentucky und Indiana (1932)